Grant County kan henvise til:

I Australien
 County of Grant, Victoria

I USA
 Grant County, Arkansas
 Grant County, Indiana
 Grant County, Georgia (fiktiv sted)
 Grant County, Kansas
 Grant County, Kentucky
 Grant County, Minnesota
 Grant County, Nebraska
 Grant County, New Mexico
 Grant County, North Dakota
 Grant County, Oklahoma
 Grant County, Oregon
 Grant County, South Dakota
 Grant County, Washington
 Grant County, West Virginia
 Grant County, Wisconsin

Se også 

 Grant Parish, Louisiana